Isaksson ist ein patronymisch gebildeter schwedischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn des Isak“. Eine weitere Form des Namens ist Isacsson.

Namensträger 
 Andreas Isaksson (* 1981), schwedischer Fußballtorhüter
 Arne Isacsson (1917–2010), schwedischer Kunstpädagoge und Maler
 Folke Isaksson († 2013), schwedischer Schriftsteller und Literaturkritiker
 Håkan Isacsson (* 1968), schwedischer Pornodarsteller und Model, siehe Tomas Brand
 Kjell Isaksson (* 1948), schwedischer Leichtathlet
 Magnus Isacsson (1948–2012), kanadisch-schwedischer Dokumentarfilmer

 Preben Isaksson (1943–2008), dänischer Bahnradsportler
 Sara Isaksson (* 1971), schwedische Jazz- und Popsängerin
 Staffan Isaksson (* 1952), schwedischer Fußballspieler und -trainer
 Ulf Isaksson (1954–2003), schwedischer Eishockeyspieler
 Ulla Isaksson (1916–2000), schwedische Autorin und Drehbuchautorin

Einzelnachweise 

Familienname
Schwedischer Personenname
Patronym